22 км (22-й кіломе́тр; Два́дцять дру́гий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва таких об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

22 км — зупинний пункт Лиманської дирекції Донецької залізниці у Донецькій області на лінії Костянтинівка — Ясинувата.
 22 км — зупинний пункт Криворізької дирекції Придніпровської залізниці у Дніпропетровській області на лінії Кривий Ріг-Західний — Інгулець.
 22 км — колійний пост Знам'янської дирекції Одеської залізниці у Кіровоградській області на лінії Помічна — Долинська
 22 км — колійний пост Одеської дирекції Одеської залізниці у Одеській області на лінії Одеса-Західна — Арциз

Див. також 
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (2)